Shakira е десетият студиен и четвъртият англоезичен албум на колумбийската певица Шакира. Издаден е на 21 март 2014 година.

Списък с песни

Оригинален траклист 
 „Can't Remember to Forget You“ (с Риана) – 3:26
 „Empire“ – 4:03
 „You Don't Care About Me“ – 3:42
 „Dare (La La La)“ – 3:08
 „Cut Me Deep“ (с Magic!) – 3:15
 „23“ – 4:00
 „The One Thing“ – 3:12
 „Medicine“ (с Blake Shelton) – 3:20
 „Spotlight“ – 3:23
 „Broken Record“ – 3:14
 „Nunca Me Acuerdo de Olvidarte“ – 3:28
 „Loca por Ti“ – 3:41

Дигитално издание 
 „Dare (La La La)“ – 3:08
 „Can't Remember to Forget You“ (с Риана) – 3:26
 „Empire“ – 4:03
 „You Don't Care About Me“ – 3:42
 „Cut Me Deep“ (с Magic!) – 3:15
 „Spotlight“ – 3:23
 „Broken Record“ – 3:14
 „Medicine“ (с Blake Shelton) – 3:20
 „23“ – 4:00
 „The One Thing“ – 3:12
 „Nunca Me Acuerdo de Olvidarte“ – 3:28
 „Loca por Ti“ – 3:41

Делукс издание 
 „La La La“ – 3:06
 „Chasing Shadows“ – 3:31
 „That Way“ – 3:08

Интернационално физическо делукс издание 
 „La La La (Brazil 2014)“ (с Carlinhos Brown)	– 3:19
 „Chasing Shadows“ – 3:31
 „That Way“ – 3:08

Японско издание 
 „Can't Remember to Forget You“ (Tokyo Ska Paradise Orchestra Club Mix) (с Риана)	– 3:34

Латиноамериканско и испанско делукс издание 
 „Nunca Me Acuerdo de Olvidarte“ – 3:26
 „Empire“ – 3:59
 „You Don't Care About Me“ – 3:41
 „La La La“ – 3:06
 „Cut Me Deep“ (с Magic!) – 3:15
 „23“ – 3:59
 „The One Thing“ – 3:12
 „Medicine“ (с Blake Shelton) – 3:18
 „Loca por ti“ – 3:41
 „Spotlight“ – 3:23
 „Broken Record“ – 3:14
 „Boig per Tu“ – 3:44
 „La La La (Brasil 2014)“ (с Carlinhos Brown) – 3:17
 „Chasing Shadows“ – 3:31
 „Can't Remember to Forget You“ (с Риана) – 3:26

Латиноамериканско и испанско физическо делукс издание 
 „Nunca Me Acuerdo de Olvidarte“ – 3:26
 „Empire“ – 3:59
 „You Don't Care About Me“ – 3:41
 „La La La“ – 3:06
 „23“ – 3:59
 „The One Thing“ – 3:12
 „Medicine“ (с Blake Shelton) – 3:18
 „Loca por ti“ – 3:41
 „Spotlight“ – 3:23
 „Broken Record“ – 3:14
 „Boig per Tu“ – 3:44
 „Can't Remember to Forget You“ (с Риана) – 3:26
 „La La La (Brasil 2014)“ (с Carlinhos Brown) – 3:17
 „Chasing Shadows“ – 3:31
 „Cut Me Deep“ (с Magic!) – 3:15

Албуми на Шакира
Музикални албуми от 2014 година